Platz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Stráž nad Nežárkou, ort, Södra Böhmen, 
 Místo, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar